Антиной Мондрагонский (, ) — колоссальный мраморный скульптурный портрет Антиноя, фаворита и возлюбленного римского императора Адриана, обожествлённого после своей гибели. В настоящее время хранится в Лувре.

Как и прочие изображения Антиноя эта статуя была создана после смерти Антиноя в 130 году как дань его божественному культу. Бюст назван по месту где его выставляли в начале XIX века — вилла Мондрагоне, расположенной в окрестностях итальянского города Фраскати.

Бюст происходил из коллекции Боргезе, размещавшейся на вилле на Пинчо, в которую попал после своего нахождения в начале VIII века. В 1807 году Наполеон I купил у своего шурина принца Камилоо Боргезе значительную часть этого собрания для экспозиции Лувра.

Бюст считается одним из лучших портретов Антиноя. Скульптура выполнена в духе классического греческого искусства V века до н. э. Одним из прототипов данного бюста считается голова статуи Афины Лемнии работы знаменитого греческого скульптора Фидия. Он сочетает портретную точность и идеализацию образа, которая делает его схожим с Дионисом или Аполлоном. Бюст идентифицируется благодаря наличию характерных для изображений Антиноя черт: прямых, исчерченных волосками бровей, крупному носу, пухлым губам, полным щекам, легкому наклону головы и грустному выражению лица. Тонко проработанный портрет сочетается с довольно простыми, но изящными линиями волос. Утраченные глаза вероятно были выполнены из цветного камня, которые должны были эффектно смотреться на фоне полированного белого мрамора. Голову венчал также утраченный ныне атрибут из металла, скорее всего это был цветок лотоса или урей, он был призван ассоциировать Антиноя с египетским богом Осирисом, чей культ он ассимилировал. Такое сочетание греческого и египетского искусства характерно для эпохи Адриана и традиции изображения Антиноя в частности.

Возможно, это копия с бронзового оригинала. Возможно, бюст был частью колоссальной акролитической статуи, остальная часть которой была выполнена из дерева (за счёт чего уменьшался её вес и стоимость).

Антиной Мондрагонский является одним из основных типов портрета античного юноши. Очень похожий на него бюст хранился в Берлине, но был утрачен во время Второй мировой войны.

Немецкий искусствовед Иоганн Винкельман в своей книге «История искусства древности» (1764) назвал этот бюст «царственной славой искусства на все века». При этом английский искусствовед Джон Аддингтон Саймондс критиковал скульптуру за «пустоту и безжизненность» (1879).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Antinoüs Mondragone на сайте Лувра.

Скульптуры Антиноя
Скульптуры из собраний Лувра
Скульптуры из мрамора
Скульптуры II века